Любжа () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Прудницкий повят, Опольское воеводство. Население — 4392 человека (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бяла
 Гмина Глогувек
 Гмина Прудник
 Чехы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Прудницкий повет